Johann Jakob Rambach ist der Name folgender Personen:

* Johann Jakob Rambach (Theologe, 1693) (auch Johann Jacob Rambach; 1693–1735), deutscher Theologe und Kirchenlieddichter
 Johann Jakob Rambach (Theologe, 1737) (auch Johann Jacob Rambach; 1737–1818), deutscher Theologe
 Johann Jakob Rambach (Mediziner) (auch Johann Jacob Rambach; 1772–1812), deutscher Mediziner